Hamrin ist der Familienname folgender Personen:
 Felix Hamrin (1875–1937), schwedischer Politiker und Premierminister
 Kurt Hamrin (* 1934), schwedischer Fußballer
 Midde Hamrin (* 1957), schwedische Langstreckenläuferin
 Sven Hamrin (1941–2018), schwedischer Radrennfahrer

Hamrin steht für:
 ein Gebirge im nördlichen Mesopotamien, auch Ǧabal Ḫamrin